Zuber steht für:
 großes Gefäß, siehe Bütte
 Zuber (Einheit), ein Hohlmaß
 (6635) Zuber, Asteroid des Hauptgürtels
 Zuber et Cie, französische Tapetenfabrik

Personen:
 Andreas Zuber (* 1983), österreichischer Rennfahrer
 Athanasius Zuber (1824–1872) österreichischer Kapuziner, Missionsbischof in Indien
 Christiane Klapisch-Zuber (* 1936), französische Historikerin, Spezialistin des europäischen Mittelalters
 Eduardo Sánchez-Zúber (* 1961), mexikanischer Dirigent und Geiger
 Elfi Zuber (* 1931), deutsche Stadtführerin und Autorin in München
 Ebrulf Zuber (1920–2005), deutscher Offizier der Waffen-SS und BND-Mitarbeiter
 Etta Zuber Falconer (1933–2002), amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Frank Zuber (* 1963), deutscher Übersetzer
 Gabriele Kuhn-Zuber (* 1960), deutsche Juristin und Hochschullehrerin für Rechtliche Grundlagen der Sozialen Arbeit und Heilpädagogik 
 Heinz Zuber (* 1941), deutscher Schauspieler
 Heidi und Peter Zuber (* 1942 / 1939–1999), Schweizer Flüchtlingshelfer
 Herbert Zuber (1926–2022), deutscher Molekularbiologe
 Inês Cristina Zuber (* 1980), portugiesische Politikerin (PCP, CDU), MdEP
 Jean-Bernard Zuber, französischer Physiker
 Johann Zuber (* 1925), deutscher Bergmann und ehemaliger Volkskammerabgeordneter 
 Josef Zuber (1897–1969), Stadtpfarrer und Ehrenbürger von Radolfzell, Ehrendomherr am Freiburger Münster
 Maria T. Zuber (* 1958), US-amerikanische Planetenforscherin
 Matthias Zuber (* 1965), deutscher Filmregisseur und Filmproduzent
 Maxime Zuber (* 1963), Schweizer Politiker (PSA)
 Raphael Zuber (* 1973), Schweizer Architekt
 Steven Zuber (* 1991), Schweizer Fußballspieler
 Walter Zuber Armstrong (1936–1998), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist
 Walter Zuber (1943–2014), deutscher Politiker
 Werner Zuber (* 1964), deutscher Theologe, Kirchenmusiker und Organist
 Xavier Zuber (* 1967), Schweizer Musik- und Tanztheater-Dramaturg

Siehe auch:
 Zubr